Redea se poate referi la:
Redea, Argeș
Redea, Olt